Keynes fait en général référence à John Maynard Keynes  (1883-1946) un économiste britannique.

Nom de famille 

 Florence Ada Keynes (1861-1958), personnalité politique britannique
 John Neville Keynes (1852-1949), un économiste britannique
 Quentin Keynes (1921-2003), un aventurier et un bibliophile britannique
 Skandar Keynes (né en 1991), un acteur britannique
 Famille Keynes

Toponymie 
 Milton Keynes, une ville nouvelle du Buckinghamshire, en Angleterre.
 Milton Keynes (borough)

Autres  
 Les Milton Keynes Lions, un club franchisé anglais de la British Basketball League
 Le Lightning de Milton Keynes, un club de hockey sur glace 
 Milton Keynes Dons Football Club, un club de football anglais

Homonymie de patronyme